potwór
 Potwór (powieść Ismaila Kadare)
 Potwór (powieść Patricka Bauwena)
 Potwór (film)
 Potwór (album)